Чемпионат СССР по шахматной композиции 1947 — 1-й личный чемпионат.

П/ф — 170 композиций 30 авторов, опубликованных в 1946—1947 (1-е полугодие), а также оригинальных. 

Судейская коллегия: Р. Кофман (главный судья), Е. Умнов, В. Шиф.

Двухходовки 
П/ф — 54 задачи 15 авторов. Финал — 15 задач 15 авторов. 
 А. Гуляев;
 Е. Рухлис;
 И. Алёшин;
 Ал. Кузнецов;
 С. Лейтес;
 Л. Лошинский;
 А. Кейранс;
 Л. Загоруйко;
 Р. Пономарёв,
 3. Бирнов;
 А. Доборджгинидзе;
 В. Брон;
 А. Ярославцев;
 А. Батурин;
 А. Козлов.

Лучшая композиция — А. Гуляев.

Трёхходовки 
П/ф — 46 задач 15 авторов. Финал — 15 задач 15 авторов. 
 Л. Лошинский;
 Лейтес;
 В. Брон;
 Р. Пономарёв;
 Л. Загоруйко;
 А. Гуляев;
 Н. Малахов;
 Алёшин;
9—10. З. Бирнов и А. Доборджгинидзе; 
11—12. А. Батурин и А. Ярославцев; 
13. П. Кейранс; 
14. А. Кейранс; 
15. А. Козлов. 

Лучшая композиция — Л. Лошинский.

Этюды 
П/ф — 70 этюдов 19 авторов. Финал — 18 этюдов 18 авторов. 
 Г. Каспарян;
 В. Брон;
 П. Керес;
 В. Корольков;
 А. Гербстман;
 М. Либуркин;
 Г. Заходякин;
 Ал. Кузнецов;
 Ф. Бондаренко;
 В. Чеховер;
 А. Беленький;
12—13. А. Гуляев и А. Ярославцев; 
14. Д. Петров; 
15. Т. Горгиев; 
16. Ю. Тюлин; 
17. М. Айзенштат; 
18. А. Козлов. 

Лучшая композиция — Г. Каспарян.

Литература 
 Кофман Р. М. Всесоюзные первенства по шахматной композиции. М. : Физкультура и спорт, 1956. С. 9—50.
 

Личные чемпионаты СССР по шахматной композиции
1947 год в шахматах
Чемпионаты СССР в 1947 году